Seznam naselij v Sloveniji z imeni na Ž.

Seznam

Viri
 

Ž